Всеобщие выборы 1993 года в Венесуэле — президентские и парламентские выборы, состоявшиеся 5 декабря 1993 года. Президентом во второй раз стал Рафаэль Кальдера от христианско-демократической партии «Национальная конвергенция», который получил 30,5 % голосов. Демократическое действие, хоть и потеряло около трети мест в Национальном конгрессе, тем не менее осталась крупнейшей партией в Палате депутатов и Сенате. Явка избирателей составила рекордно низкие 60,2 %, самый низкий показатель начиная со Второй мировой войны.

Кампания 
Выборы 1993 года проходила на фоне серьёзного экономического кризиса, усугублённого банковским кризисом и коррупционными скандалами. В 1992 году было предпринято две попытки переворота, которые хотя и провалились, но показали, что недовольство политическим истеблишментом широко распространилось даже в армии. В 1993 году были официально обвинены в коррупции и подверглись судебному преследованию бывший президент Хайме Лусинчи (1983—1988) и действующий президент Карлос Андрес Перес. В итоге Лусинчи бежал за границу, а Андрес Перес был отстранён от власти 20 мая 1993 года и также покинул Венесуэлу. Экономические и политические потрясения привели к кризису доверия к традиционным основным партиям, Демократическому действию и КОПЕЙ.

Рафаэль Кальдера, основатель социал-христианской партии КОПЕЙ и один из самых опытных политиков Венесуэлы, решил в очередной раз выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, но не смог получить одобрения большинства в своей партии. После этого Кальдера покинул КОПЕЙ и основал христианско-демократическую партию «Национальная конвергенция», которая и выдвинула его на пост главы государства. Кальдеру поддержали 17 малых партий, от крайне левых до центристов, среди которых были Движение к социализму, Демократический республиканский союз, Народное избирательное движение и Коммунистическая партия Венесуэлы. Его предвыборные обещания включали, в том числе, и помилование для заговорщиков 1992 года, в том числе для Уго Чавеса.

Выборы в Конгресс впервые проводились по смешанной избирательной системе, аналогичной немецкой системе, но с некоторыми вариациями. Традиционно доминирующие Демократическое действие и КОПЕЙ поддержали избирательную реформу, посчитав доказанной на примере других стран эффективность новой избирательной системы. Новая система продолжала использовать старую формулу распределения мандатов между штатами, с минимумом в три депутата от каждого штата. Половина депутатов избирались по одномандатным округам, а остальные по закрытым партийным спискам. Для обеспечения большей пропорциональности партии могли получить до пяти дополнительных мест. Также впервые избиратели получили отдельные бюллетени по выборам членов Палаты депутатов, Сената и законодательных собраний штатов.

Президентские выборы 

В общей сложности было официально зарегистрировано 18 кандидатов. Впервые за много лет сразу 4 претендента имели реальные шансы победить на президентских выборах. Все четверо ранее занимали выборные руководящие должности.

 Рафаэль Кальдера (Национальная конвергенция) — адвокат, социолог, политик, писатель и оратор. Самый опытный из всех зарегистрированных кандидатов. Пять раз баллотировался в президенты от основанной им же самим социал-христианской партии КОПЕЙ, президент Венесуэлы в 1963—1968 годах. В шестой раз выдвинул свою кандидатуру от своей новой партии, не найдя поддержки своих амбиций внутри КОПЕЙ. Поддержан рядом малых партий от крайне левых до центристских.
 Клаудио Фермин (Демократическое действие) — политик, социолог и профессор университета Венесуэлы, ранее заместитель министра по делам молодёжи в правительстве президента Хайме Лусинчи. Первый мэр столичного района Либертадор (1989—1993), избранный путём прямых выборов. Лозунг — «Я верю в Венесуэлу».
 Освальдо Альварес Пас (КОПЕЙ) — юрист и профессиональный политик. 27 лет был членом Национального конгресса (1966—1993), президент венесуэльской Палаты депутатов (1974—1979). С 1989 года губернатор штата Сулия, первый в истории Венесуэлы губернатор избранный народом. Лозунг — «Вперёд с Освальдо».
 Андрес Веласкес («Радикальное дело») — инженер-металлург и профсоюзный деятель, губернатор штата Боливар. Баллотировался в президенты в третий раз.

Результаты

Выборы в Национальный конгресс

Значение 
Выборы 1993 года отличались от предыдущих рекордно низкой явкой, всего 60,2 %, а также очень высокой долей недействительных или пустых бюллетеней. Около 40 % избирателей опустили в урны для голосования незаполненные или испорченные бюллетени. Считается, что причиной подобного поведения избирателей был кризис доверия, как ко всей венесуэльской политической системе, так и к ведущим партиями и политикам страны.

Сразу по окончании выборов кандидат партии «Радикальное дело» Андрес Веласкес подал жалобы о нарушениях, заявив, что представителей его партии были лишены возможности присутствовать при подсчёте голосов. Также со стороны Веласкеса и его команды были и другие сообщения и о других нарушениях, в том числе очень медленном пересчёте бюллетеней. Все эти признаки фальсификации выборов не подтвердили другие кандидаты.

Примечания

Ссылки 
 Georgetown University Political Database of the Americas. Bolivarian Republic of Venezuela: Electoral Results

Политика Венесуэлы
1993 год в Венесуэле
Президентские выборы в Венесуэле
Парламентские выборы в Венесуэле
Выборы 1993 года
Всеобщие выборы
Декабрь 1993 года